Ernests Gulbis era il detentore del titolo ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Dominic Thiem che ha poi vinto il torneo superando in finale Leonardo Mayer per 68-7, 7-5, 7-62.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gilles Simon (ritirato)
 John Isner (semifinale)
 Ernests Gulbis (quarti di finale)
 Leonardo Mayer (finale)

 Bernard Tomić (primo turno, ritirato)
 Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)
 Jack Sock (primo turno)
 Juan Mónaco (quarti di finale)

Qualificati 

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Sam Groth (primo turno)

  Gianni Mina (secondo turno)
  Michael Venus (primo turno)

Lucky loser 

  Quentin Halys (secondo turno)

  Frances Tiafoe (primo turno)

Wildcard 

  Maxime Hamou (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (ritirato)

  Lucas Pouille (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Nice Côte d'Azur 2015
ATP World Tour 2015